Seongsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seongsan-myeon, Gangneung, socken i Gangneung, Gangwon, 
 Seongsan-myeon, Goryeong-gun, socken i Goryeong-gun, Norra Gyeongsang, 
 Seongsan-myeon, Changnyeong-gun,  socken i Changnyeong-gun, Södra Gyeongsang, 
 Seongsan-myeon, Gunsan, socken i Gunsan, Norra Jeolla,